

Gatunki literatury stosowanej 
 pamiętnik, memuar
 sztambuch

Inne 
 Pamiętnik (The Notebook) – amerykański film z 2004 roku